Federico Cerroni – pilota motociclistico italiano
 Ugo Cerroni – calciatore italiano
 Umberto Cerroni – giurista italiano